«Се́йко» (; ) — прекративший существование гонконгский футбольный клуб. Владельцем и титульным спонсором команды на протяжении всей её истории была японская корпорация Seiko.

История 
Команда дебютировала в третьем дивизионе Гонконга в сезоне 1970/71. «Сейко» занял второе место и вышел во второй дивизион, турнир в котором сразу же и выиграл. Добившись выхода в первый дивизион, «Сейко» 14 лет не покидал его, 9 раз выиграв за это время чемпионат, 6 раз — Кубок Гонконга, 8 раз — Кубок первого дивизиона Гонконга и 6 раз — Кубок Вайсрой.

В сезоне 1985/86 «Сейко» получил возможность выступить в Кубке азиатских чемпионов, который разыгрывался впервые с 1971 года. Выиграв групповой турнир, клуб позднее снялся с соревнования. Летом 1986 года «Сейко» прекратил существование.

Достижения 
 Чемпион Гонконга (9): 1972/73, 1974/75, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85
 Обладатель Кубка Гонконга (6): 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1979/80, 1980/81, 1985/86
 Обладатель Кубка первого дивизиона Гонконга (8): 1972/73, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1984/85
 Обладатель Кубка Вайсрой (6): 1972/73, 1977/78, 1978/79, 1983/84, 1984/85, 1985/86

Результаты выступлений в первом дивизионе 

И — Игр сыграно; В — Выигрыши; Н — Ничьи; П — Поражения; ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей

Известные игроки 
В список включены игроки, выступавшие за первые сборные своих стран

Известные тренеры 
  Георг Кнобел
  Берт Якобс

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте weltfussball.de 
 Профиль клуба на сайте weltfussballarchiv.com 

Футбольные клубы Гонконга